-{PGC}- 2508355 може да се односи на објекат дубоког неба са -{IC}- ознакама:
IC 922
IC 923